Le tournoi d'Umag est un tournoi de tennis professionnel masculin. L'édition 2016, classée en catégorie ATP 250 Series, se dispute du 18 au .

Fabio Fognini remporte le simple messieurs. En finale, il bat Andrej Martin, décrochant à cette occasion le  en simple de sa carrière sur le circuit ATP.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Martin Kližan et David Marrero.

Faits marquants 
 Fabio Fognini remporte l'épreuve du simple en s'imposant face au Slovaque Andrej Martin (6-4, 6-1). Il s'agit du  de sa carrière.
 En double, Martin Kližan et David Marrero remportent leur  ensemble à Umag en battant en finale Nikola Mektić et Antonio Šančić (6-4, 6-2). Il s'agit de leur  et  respectif dans la discipline.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Umag
 Saison 2016 de l'ATP

Liens externes 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

ATP 2016
Umag
Sport en Croatie en 2016
Tennis en juillet 2016